Меккенхайм (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Меккенхайм (Рейнланд) — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.